Punt – starożytna kraina
 Punt – wykop z powietrza stosowany w futbolu amerykańskim
 Punt – rodzaj płaskodennej łodzi wiosłowej lub żaglowej
 Jos Punt – holenderski biskup